Vere kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Verê, kommun, Paraná,

Georgien 

 Vere (vattendrag),

Nederländerna 

 Veere (ort i Nederländerna), Zeeland, Gemeente Veere, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar